Gouka bezieht sich auf:
 (9708) Gouka, ein Asteroid im Hauptgürtel, benannt nach dem niederländischen Astronomen Adriaan Gouka
 Eric Gouka (* 1970), niederländischer Kricketspieler
 Gouka (Benin), eine Stadt und ein Arrondissement in Benin
 Gouka (Mali), ein Ort in Benin